Cocksucker ist
 im Englischen ein vulgärer Ausdruck für jemanden, der Fellatio ausübt
 der Name einer Underground-Literaturzeitschrift, siehe Ariel-Verlag